Le Bœuf ou Le Boeuf (sans ligature) peut faire référence à :

Patronymes 
 Edmond Le Bœuf (1809-1888), ministre de Napoléon III
 Henry Le Bœuf (1874-1935), banquier, mécène et mélomane belge

Toponymes 
 Bordj le Bœuf, lieu situé dans le désert du sud de la Tunisie
 Fort Le Boeuf (sans ligature), fort situé en Pennsylvanie

Voir aussi 
 Le Bœuf sur le toit, un cabaret parisien
 Le Bœuf sur le toit, œuvre musicale de Darius Milhaud
 
 
 Lesbœufs